

Persone 
 Thomas Gates (fl. 1585-1621) – funzionario britannico della Virginia Company
 Thomas S. Gates (1873-1948) – educatore statunitense
 Thomas S. Gates (1906-1983) – politico statunitense

Altro 
 Thomas Gates – personaggio della serie televisiva Jarod il camaleonte
 USS Thomas S. Gates (CG-51) – incrociatore statunitense di Classe Ticonderoga